Leupi ist der Familienname folgender Personen:

Daniel Leupi (* 1965), Schweizer Politiker
Gertrud Leupi (1825–1904), Schweizer Benediktinerin und Klostergründerin